Paula Badosa besegrade Barbora Krejčíková i finalen med 6–3, 4–6, 7–6(7–4) och vann damsingeln vid Sydney International 2022. Krejčíková tog sig till final efter att ha räddat sju matchpoäng i sin semifinalmatch mot Anett Kontaveit.

Petra Kvitová var regerande mästare från när damsingeln senast hölls 2019, men hon förlorade mot Ons Jabeur i den andra omgången.

Seedning
De två högst seedade började spela i den andra omgången.

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

Kvalificerade
  Beatriz Haddad Maia
  Anna Karolína Schmiedlová
  Elena-Gabriela Ruse
  Magdalena Fręch
  Ena Shibahara
  Giuliana Olmos

Lucky losers 
  Océane Dodin
  Fiona Ferro

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Kval 5

Kval 6

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

2022 – Damsingel
Sydney International 2022 – Singel